Catalina de Borbón (París, 7 de febrero de 1559 - Nancy, 13 de febrero de 1604) era hija de la reina Juana de Albret y el rey Antonio de Navarra.

Servicio político 
Después de la adhesión de su hermano, Enrique de Navarra, al trono de Francia, fue creada duquesa de Albret y condesa de Armagnac. Debido a su hermano, se convirtió en gobernante del principado de Béarn en 1572, Enrique IV de Francia estaba generalmente ausente en otras partes de Francia. Después de su escape del cautiverio en 1576, confió a Catalina el gobierno de Béarn. Ella sirvió casi continuamente como regente hasta 1596, donde entre sus otras responsabilidades, esta firme protestante acogió a Antonio Pérez del Hierro, un famoso católico español refugiado del rey Felipe II. Nombrada por su hermano para sentarse en su Consejo como representante de los intereses protestantes franceses en 1598, se dedicó a convencer a los hugonotes a estar de acuerdo con el Edicto de Nantes.

Matrimonio 
Como parte del tratado de Saint-Germain-en-Laye entre Enrique IV y el duque Carlos III de Lorena, se acordó que Catalina debía casarse con el hijo mayor de Carlos, Enrique (1563-1624). El acuerdo matrimonial fue firmado el 13 de julio de 1598. Sin embargo, Catalina era una calvinista convencida, que se negaba a convertirse al catolicismo romano, mientras que su marido era un católico devoto, y exmiembro de la Liga Santa.

Así, el papa fue requerido para hacer una dispensa para permitir que los dos se casaran. El 29 de diciembre de 1598 el papa Clemente VIII se declaró opositor al matrimonio. Insatisfecho, Enrique IV intimidó al arzobispo de Reims en la concesión de una autorización de matrimonio. Esto se hizo en Saint-Germain-en-Laye el 31 de enero de 1599. Enrique finalmente logró un acuerdo papal. Sin embargo, Catalina no estaría mucho tiempo casada antes de que muriera, sin hijos. Su marido se volvió a casar con la católica Margarita Gonzaga de Mantua, una sobrina de María de Médici (segunda esposa de Enrique IV).

Escritos 
Catalina de Borbón fue también una escritora. Sus obras consisten principalmente en sonetos y correspondencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Grintchenko, Marie-Hélène. (2009). Catherine de Bourbon (1559-1604): Influence politique, religieuse et culturelle d’une princesse calviniste. París: Honoré Champion. ISBN 978-2-7453-1866-4.

Casa de Borbón en Francia
Infantes de Navarra
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Mujeres gobernantes del siglo XVII
Nacidos en París